Исаак Зингер: Исаак Башевис-Зингер (1904—1991) — американский еврейский писатель.
 Исаак Меррит Зингер (1811—1875) — американский изобретатель и промышленник, основатель компании «Зингер».
 Исаак Зингер — «цеховик», расстрелян по «делу трикотажников» в 1962 году, ещё до принятия поправок, вводящих смертную казнь за экономические преступления.